Спортисти из Грузије су први пут учествовали на Летњим олимпијским игара 1952. у Хелсинкију Финска у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991. Грузија са још са једанаест бивших република које су се придружиле Белорусији учествује као Здружени тим (EUN) на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија, под олимпијском заставом.

Две године касније, Грузија се такмичи по први пут као независна држава на Зимским олимпијским играма 1994., одржаним у Лилехамеру, Норвешка. После тога Грузија учествује на свим Летњим и Зимским олимпијским играма. 

Олимпијски комитет Грузије је основан 1989. године, а чланом МОКа постаје 1993.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Медаље по спортовима на ЛОИ

Освајачи медаља

Освојене медаље на ЗОИ

Занимљивости
 Најмлађи учесник: Јелена Гедеваншвили, 16 година и 46 дана Торино 2006. уметничко клизање
 Најстарији учесник: Гурам Биганишвили, 46 година и 65 дана Атланта 1996. једрење
 Највише медаља: 2 Giorgi Asanidze (1З+1Б) и Елдар Куртденидзе (2Б) 
 Прва медаља: Елдар Куртденидзе (1996)
 Прво злато: Zurab Zviadauri (2004)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 27 (2008)
 Најбољи пласман на ЗОИ:  —

Спољашње везе
 
 Олимпијски комитет Грузије
 Резултати Грузије

Грузија на олимпијским играма